Smallbridge peut référencer à :

 , un quartier de Rochdale dans le Grand Manchester, en Angleterre ;
 , une maison de campagne anglaise classée Grade II à Bures St. Mary, Suffolk, près de Colchester, en Angleterre.